Lajat peut faire référence à :

Patronyme 
 Alfred Lajat (1872-1958), directeur de journal et imprimeur français
 Auguste Lajat (1840-1910), maire de Rennes

Toponyme 
 , plaine à Haïl en Arabie saoudite